

Ситники — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ситники — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Ситники — село, Сумська область, Лебединський район
 Ситники — село, Харківська область, Краснокутський район
 Ситники — село, Черкаська область, Черкаський район